Henri XXIV Reuss-Greiz, né le  à Greiz et mort le  dans la même ville, est le dernier souverain de la principauté de Reuss branche aînée.

Biographie 
Seul fils du prince Henri XXII et de son épouse Ida de Schaumbourg-Lippe, il succède à son père à sa mort, le . Incapable de régner en raison de déficiences physiques et mentales à la suite d'un accident dans son enfance, la régence est assurée par le prince Henri XIV de la branche cadette de la maison Reuss, jusqu'à sa mort en 1913, puis par son successeur  issu d'une branche cadette des Reuss.

Comme dans le reste de l'Empire allemand, la principauté est emportée par les mouvements révolutionnaires et est abolie le . L'ancien prince Henri conserve néanmoins le droit de résider au  de Greiz jusqu'à sa mort, neuf ans plus tard. Avec lui s'éteint la branche aînée de la maison de Reuss, dont les titres passent au chef de la branche cadette , qui prend le titre de « prince Reuss ».

Ascendance

Liens externes 
 
 
 

Naissance en mars 1878
Naissance à Greiz
Naissance dans la principauté Reuss branche aînée
Henri 24
Henri 24
Henri 24
Décès en octobre 1927
Décès à Greiz
Décès à 49 ans
Principauté Reuss branche aînée
Prince de Reuss branche aînée